Termenul de Pasul Rotunda se poate referi la:
 Pasul Rotunda, trecătoare situată între Munții Rodnei și Munții Suhard
 Pasul Cavnic (cu denumirea alternativă de Pasul Rotunda),  trecătoare situată între Munții Gutâi și Munții Lăpuș